Магира Кожахметова (имя при рождении — Магира Даулетбековна Кожахметова; ; род. 5 февраля 1946, с. Кошкарбай, , Кокчетавская область, Казахская ССР, СССР) — казахская , , журналист, заслуженный деятель Казахстана (2015).

Биография 
Родилась 5 февраля 1946 года в селе Кошкарбай Зерендинского района Кокчетавской области.

После окончания средней школы окончила Кокшетауский библиотечный техникум и работала в школьной библиотеке.

В 1969 году окончила факультет журналистики Казахского государственного университета им. Кирова.

С 1969 по 1981 годы — работала в республиканской газете «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш»).

С 1981 по 1992 годы — работала в республиканском журнале «Қазақстан әйелдері».

С 1992 по 1994 годы — работала в республиканском журнале «Денсаулык».

С 1996 по 2002 годы — работала в республиканском журнале «Ақ желкен».

С 2002 года главный редактор республиканского детского журнала «Балбұлақ».

С 2005 года главный редактор популярной медицинской, познавательной газеты «Дертке дауа».

Автор книг «Күннің алтын сынығы», «Әлем-әуен», «Жылы шырай», «Адам қупия», «Жантәсілім», «Жападан-жалғыз», пьес, множества газетных публикаций.

Член Союза писателей Казахстана и Союза журналистов.

Награды и звания 
 1982 — Почётная грамота Верховного Президиума Казахской ССР
 2006 — Указом президента Республики Казахстан от 9 декабря 2006 года награждена медалью «Ерен Еңбегі үшін» (Медаль «За трудовое отличие»)
 2008 — Международная литературная премия «Алаш»
 2013 — Государственная стипендия Республики Казахстан в области культуры и искусства.
 2015 — Указом Президента Республики Казахстан от 5 декабря 2015 года награждена почётным званием «Заслуженный деятель Республики Казахстан» за особые заслуги в области национальной литературы и журналистики.

Примечания

Литература 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены Союза писателей Казахстана
Члены Союза журналистов Казахстана
Журналисты Казахстана
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР